Юниорский турнир УЕФА 1969 года — 22-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 18 по 26 мая в ГДР. Болгары во 2-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 1

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СССР: Вячеслав Чанов («Шахтёр»), Александр Волошин (СКА Р/Д), Владимир Козин («Дила»), Евгений Александров (СКА Р/Д), Александр Мирзоян («Нефтчи» Б), Виктор Звягинцев («Шахтёр»), Владимир Пьяных (ФШМ «Шахтёр»), Нугзар Читаури («Динамо» Тб), Фарид Хисамутдинов («Кайрат»), Валерий Рыкун («Днепр»), Николай Тимофеев («Локомотив» Чел), Олег Курашинов («Динамо» М), Виталий Шевченко («Нефтчи» Б), Игорь Григорьев («Спартак» М), Николай Куличенков («Торпедо» М), Валерий Абрамов («Торпедо» М).
Главный тренер — Евгений Иванович Лядин.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в ГДР
Футбол в Европе в 1969 году
Май 1969 года
Спорт в Германии в 1969 году
Международные соревнования по футболу в ГДР
Чемпионаты Европы в 1969 году